Serratella är ett släkte av dagsländor. Serratella ingår i familjen mossdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdagsländor
Serratella